Kings – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Kings – jednostka samorządowa (municipal county) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

Zobacz też 
 hrabstwo Kings (ang. Kings County) – w stanie Kalifornia
 hrabstwo Kings (ang. Kings County) – w stanie Nowy Jork